McGrew ist der Familienname folgender Personen:

 James McGrew (1822–1911), US-amerikanischer Politiker
 James Clark McGrew (1813–1910), US-amerikanischer Politiker
 Larry McGrew (1957–2004), US-amerikanischer Footballspieler
 Reggie McGrew (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Rose McGrew (1875–1956), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran) und Gesangslehrerin
 Sam McGrew (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler

McGrew bezeichnet als Ortsname:

 McGrew (Nebraska), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 MacGrew
 McGraw